Mischitz ist der Nachname folgender Personen
 Ines Obex-Mischitz (* 1965), österreichische Politikerin (SPÖ)
 Roman Mischitz (* 1986), österreichischer Singer & Songwriter
 Samuel Mischitz (* 2003), österreichischer Fußballspieler